Adrien Papillaud (1866-1909), journaliste français ;
 Pierre Papillaud (1935-2017), homme d'affaires français.
Patronyme français